Le Danemark participe aux Jeux olympiques modernes depuis les Jeux olympiques de 1896.

Les athlètes danois ont remporté 194 médailles aux Jeux olympiques d'été et 1 médaille aux Jeux olympiques d'hiver.

Tableau des médailles

Par année

Par sport

Sportifs les plus médaillés 

Les tireurs sportifs Niels Larsen et Lars Jørgen Madsen sont les sportifs danois les plus médaillés avec 5 médailles.